SKR kan syfta på:

SKR – före 1978 förkortning av svenska kronor, som numera förkortas SEK
Svenska Kemiingenjörers Riksförening
Sveriges Kommuner och Regioner – tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sveriges Konstföreningar – tidigare Sveriges Konstföreningars Riksförbund (SKR)
Sveriges kristna råd
Unizon – tidigare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR)